Runaway címmel ismert:
 Runaway, Del Shannon dala (1961)
 Runaway, a Bon Jovi dala (1981)
 Runaway, Janet Jackson dala (1995)
 Runaway, a Jamiroquai dala (2006)
 Runaway (Csepregi Éva-album)
 Runaway (Csepregi Éva-dal)
 Runaway (Deee-Lite-dal)
 Runaway (Eruption-dal)
 Runaway (Eurovíziós-dal)
 Runaway (Groove Coverage-dal)
 Runaway (Kanye West-dal)
 Runaway (Sahlene-dal)
 Runaway (film, 1984)
 Runaway (film, 1995)
 Runaway (film, 2010)
 Runaway (játék)
 Runaway (sorozat)
 Runaway (televíziós sorozat)